Shinoyama ist der Name folgender Personen:

 Kishin Shinoyama (* 1940), japanischer Fotograf
 Ryūsei Shinoyama (* 1988), japanischer Basketballspieler